Hospital de Órbigo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hospital de Órbigo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Hospital de Órbigo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar